Brotzen ist der Familienname von
 Fritz Brotzen (1902–1968), deutsch-schwedischer Geologe und Paläontologe

Brotzen bezeichnet mit deutschem Namen folgende Orte:
 Brotzen, auch Berghof-Brotzen, Stadt in Lettland; siehe: Brocēni
 Brotzen, ehemals im Kreis Rummelsburg, Dorf in der Gmina Trzebielino in Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe: Broczyna
 Brotzen, ehemals im Kreis Deutsch Krone, Dorf in der Gmina Czaplinek in Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Broczyno
 Brotzen, ehemals im Kreis Dauba, Ortsteil von Štětí in der Region Ústecký kraj in Tschechien; siehe: Brocno 

Siehe auch:
 Protzen (Begriffsklärung)